Meacher ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Meacher (1939–2015), britischer Politiker
 Molly Meacher, Baroness Meacher (* 1940), britische Sozialarbeiterin und Life Peeress